Zoologia:
 Nom genèric donat als ocells de la família dels estrígids.
 Mussol comú (Athene noctua)
Mussol banyut (Asio otus)
Mussol pirinenc o Mussol de Tengmalm (Aegolius funereus)
Mussol emigrant (Asio flammeus)
Mussol menut (Glaucidium passerinum)
Xot (Otus scops)
 Patologia: Furóncol que ix a la vora d'una parpella. Vegeu: Mussol (malaltia)